Эспен Кнутсен (; ) — профессиональный норвежский хоккеист, в настоящее время главный тренер норвежской «Волеренги». Отыграл пять сезонов в Национальной хоккейной лиге, и на сегодняшний день — единственный норвежец, сыгравший в Матче всех звёзд НХЛ.

Карьера

Ранняя карьера 
Был выбран на драфте НХЛ 1990 года под общим 204-м номером в десятом раунде, однако продолжал играть в Европе до 1997 года: сначала в «Волеренге», позднее — в шведском «Юргордене». В 1997 году права на хоккеиста получил клуб «Анахайм Майти Дакс», после чего он дебютировал в составе «уток» в 1997 году. После неудачно проведённого сезона игрок вернулся в «Юргорден». В сезоне 1999—2000 он был самым высокооплачиваемым игроком Элитсерии с зарплатой в 280 тысяч долларов.

Карьера в НХЛ 
Кнутсен получил свой второй шанс в 2000 году, когда он был подписан командой «Коламбус Блю Джекетс» по рекомендации второго тренера Джорджа Кингстона, ранее тренировавшего сборную Норвегии. Свой первый сезон в «Коламбусе» он провёл хорошо, заработав 53 очка (11 шайб+42 передачи) в 66 матчах. Несмотря на то, что в следующем сезоне показатели игрока упали, он смог попасть на замену на Матч всех звёзд НХЛ 2002, тем самым став первым норвежцем сыгравшим в матче всех звёзд. Следующие сезоны прошли для Кнутсена неудачно, большую их часть он находился в списке травмированных.

Уход из спорта 
Кнутсен ушёл из спорта после травмы, полученной им в июле 2005 года. После этой новости генеральный менеджер «Юргордена», Томми Ергстрём, назвал его одним из величайших игроков в истории клуба. После ухода игрок вернулся в свой родной город Осло, где и живёт сейчас со своей семьёй. В настоящее время Кнутсен — тренер «Волеренги», клуба где он начинал свою карьеру.

Смерть болельщицы 
В 2002 году в матче против «Калгари Флэймз» Кнутсен сделал бросок, однако шайба, отрикошетив от клюшки защитника «Флэймз» Дерека Морриса, попала в висок тринадцатилетней болельщице Британи Сесиль, в результате чего она скончалась. После этой трагедии НХЛ приняла решение обязать ставить на аренах защитную нейлоновую сеть над стёклами позади ворот.

Статистика

См. также 
Матч всех звёзд НХЛ 2002

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты Норвегии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Волеренга»
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Игроки сборной Норвегии по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Норвегии
Задрафтованные ХК «Хартфорд Уэйлерс»